Zych ist der Familienname folgender Personen:

 Agnieszka Zych, Miss Baltic Sea 1996
 Aleksandra Zych (* 1993), polnische Handballspielerin
 Bogusław Zych (1951–1995), polnischer Fechter
 Diethard Zych (1927–2003), österreichischer Geowissenschaftler
 Harry Zych, US-amerikanischer Wracktaucher, Hydrograf und Bergungsspezialist
 Józef Zych (* 1938), polnischer Politiker und Jurist
 Wolodymyr Zych (1805–1837), ukrainischer Historiker und Universitätsrektor

Siehe auch:
 Zich